Dit is de wereldranglijst van december 1998 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 december 1998.

Mannen 12